Rovelló, un bolet de la família de les russulàcies.
 Rovelló (personatge), personatge de l'obra teatral Els pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús de Josep Maria Folch i Torres.
 Rovelló (sèrie d'animació), una sèrie d'animació de D'Ocon Films, Barcelona, basada en la novel·la Rovelló (novel·la) de Josep Vallverdú.